Кла́удия Ро́сси (), род. 13 апреля 1983, Миява, Словацкая республика) — словацкая порноактриса, эротическая модель.

Биография 
Вероника Козикова (имя при рождении) начинала свою карьеру в модельном агентстве Bohem Agency, с которым проработала два года.

Росси появилась во взрослых фильмах с 2003 года, когда ей исполнилось 20 лет. За свою карьеру она участвовала в двух сотнях фильмов. Из порноиндустрии ушла в 2011 году.

27 мая 2008 года на телеканале Arte вышел документальный фильм «О чём мечтают восточные девушки?» (), в котором было представлено интервью Клаудии Росси.

Её хобби — езда на лошадях, спортивные занятия и чтение.

Росси вела личный дневник на MySpace.

Премии и номинации 
 2007 AVN Award, номинация Female Foreign Performer of the Year (Зарубежная актриса года)
 2009 AVN Award, номинация Female Foreign Performer of the Year (Зарубежная актриса года)

Примечания

Ссылки 
 myspace 
 на egafd  
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы Словакии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами